Bajalali kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kabupaten Boyolali, kabupaten, Jawa Tengah, 
 Boyolali (ort i Indonesien), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar